Dillon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dillon (Colorado)
Dillon (Montana)
Dillon (South Carolina)
Daarnaast:
luitenant Dillon, een personage uit Battlestar Galactica